Handzeichen steht für:

 eine mit der Hand ausgeführte Geste, siehe Gestik
 ein Mittel zur Weitergabe von Informationen oder Befehlen, siehe Sichtzeichen
 Handzeichen (Recht), ein Zeichen, das als Ersatz für eine Namensunterschrift dient

Siehe auch: